Miguel Ángel Cuesta – cantante spagnolo
 Miguel García Cuesta – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Miguel Pérez Cuesta, noto come Michu – ex calciatore spagnolo